Contrebia peut faire référence à :
 Contrebia Belaisca, oppidum ibère, dans la province de Saragosse. La ville est assiégée par les Romains durant la Première Guerre celtibère.
 Contrebia Carbica, oppidum ibère, puis cité romaine, dans la province de Cuenca
 Contrebia Leucade, oppidum ibère, puis cité romaine, dans La Rioja.

Homonymie de localités